Caradog ist der Name folgender Personen:

 Caradog ap Gruffydd († 1081), Fürst des walisischen Fürstentums Gwent
 Caradog ap Iestyn († vor 1147), der erste walisische Lord of Afan
 Morgan ap Caradog († um 1208), walisischer Lord der Herrschaft Afan in Glamorgan
 Trahern ap Caradog († 1081), König des walisischen Königreichs Gwynedd